A 2007–2008-as magyar női kézilabda-bajnokság az ötvenhetedik női kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Alapszakasz 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Magyar sportévkönyv 2009
magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

N2007
Magyarno~ikezilabdabajnoksag
Magyarno~ikezilabdabajnoksag